Села:
 Шебутинці — Хмельницька область, Новоушицький район
 Шебутинці — Чернівецька область, Дністровський район